Meydan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Meydān (ort i Iran), Kurdistan,

Turkiet 

 Meydanköy, ort, Diyarbakır, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar